The Village est le titre d'une œuvre pouvant faire référence à :

 The Village, roman indien écrit par Mulk Raj Anand paru en 1939 ;
 Le Village (The Village), film américain réalisé par M. Night Shyamalan en 2004 ;
 The Village, série télévisée britannique diffusée depuis 2013 sur BBC One.

Toponyme 

 The Village, ville américaine située en Oklahoma ;
 The Village (centre commercial), centre commercial en Isère (France).